Маркович Андрій Михайлович  — український футболіст, правий захисник клубу «Нимме Калью».
 Маркович Андрій Миколайович — український аристократ з роду генеральної старшини Війська Запорозького Городового.
 Андрій Маркович  — державний діяч Гетьманщини.